Roca dels Moros (el Cogul), situada al Cogul, Garrigues
 Roca dels Moros (Cretes), situada a Cretes, Matarranya